Павлин — многозначный термин.

 Павлин — птица из подсемейства фазановых, семейства фазановых, отряда курообразных.
 «Павлин» — созвездие южного полушария неба.
 Гора Павлина — потухший вулкан на Марсе.
 «Павлин» — часовой автомат работы мастерской английского механика Джемса Кокса и мастера Фридриха Юри.
  — имя римского происхождения.
 «Павлин» — пассажбот, а затем яхта Балтийского флота России.
 «Павлин» — галера Балтийского флота России.
  «Павлин» — повесть Н. С. Лескова (1874).

Фамилия 
 Павлин, Миран (род. 1971) — словенский футболист, полузащитник клуба «Копер», участник Евро 2000 и ЧМ 2002 в составе сборной Словении.
 Павлин, Жига (род. 1985) — словенский хоккеист, защитник.

См. также